El término Gallup se puede referir a:

Gallup, ciudad del condado de McKinley (Nuevo México) en Estados Unidos.
George Gallup, periodista y matemático estadounidense.
Simon Gallup, bajista del Reino Unido.
Encuestas de opinión Gallup.
CID Gallup, empresa de Costa Rica que realiza investigación de mercados, estrategia y consultoría, en Costa Rica, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana.